Laureaci i nominowani do Fryderyków w kategorii kompozytor roku muzyki poważnej.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

Rok 1995

Lata 2008-2009

Lata 2010-2012

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Kompozytor, poważna
Muzyka poważna
Nagrody w dziedzinie muzyki poważnej